– japoński inżynier i astronom amator. Ukończył Tokyo Institute of Technology.

W latach 1987–2000 odkrył 45 planetoid (44 samodzielnie oraz 1 wspólnie z Robertem McNaughtem). Nie jest jednak odkrywcą komety okresowej 70P/Kojima, często mylnie mu przypisywanej.

Nazwa planetoidy (3644) Kojitaku pochodzi od jego nazwiska i imienia.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Japońscy inżynierowie
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Absolwenci Tokyo Institute of Technology
Urodzeni w 1955